A ligamentum sacrococcygeum anterius egy szalag ami a medencénél található. A keresztcsont (os sacrum) elülső felszínéről indul ki és a farokcsontra (os coccygis) fut rá miközben keveredik a csonthártyával.

Szalagok és inak